Il termine alloctono (dal greco ἄλλος (àllos) "altro", e χθών (chthòn) "suolo/terra") indica la non appartenenza di qualcosa o qualcuno al luogo di residenza.
 
Si può riferire a:
Alloctono – in etnologia, essere umano nativo di un luogo differente del luogo in cui vive, è sinonimo di straniero 
 Alloctono – in biologia, una specie che si è originata ed evoluta in un luogo differente da quello in cui si trova
Alloctono – in geologia, una unità tettonica che si trova in un luogo differente da quello in cui si è formata
Allotoctono – in paleontologia, un reperto fossile estraneo al contesto paleo-ambientale in cui è stato rinvenuto, e che quindi ha subito processi di trasporto attivo o passivo (post-mortem)